SVEP1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 9-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 3 571 амінокислот, а молекулярна маса — 390 170.

Задіяний у таких біологічних процесах, як клітинна адгезія, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з іоном кальцію. 
Локалізований у цитоплазмі, мембрані.
Також секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 9

Некатегоризовані білки